Punkt poboru opłat
 Percentage Price Oscillator
2-difenylooksazol (Para Phenyl Oxazole) – związek chemiczny stosowany do sporządzania koktajlu scyntylacyjnego do pomiarów promieniowania